

Localidades

 Faramans (Ain)
 Faramans (Isère)

Desambiguações de topônimos